

Personaggi 
Domenico Vandelli (1691-1754), ingegnere e cartografo
Francesco Vandelli (1694-1771), accademico e astronomo
Girolamo Vandelli (1699-1776), accademico e medico
Domenico Agostino Vandelli (1735-1816), accademico e naturalista
Francesco Vandelli (1795-1856), ingegnere e architetto
Giuseppe Vandelli (1865-1937), critico e letterato
Gino Vandelli (1902-1976), calciatore e allenatore
Renzo Vandelli (1907-1944), calciatore e allenatore
Fernando Vandelli (1907-1977), atleta olimpico
Maurizio Vandelli (1945), autore musicale e cantante
Luciano Vandelli (1946-2019), accademico e giurista
Marcello Vandelli (1958), artista e pittore
Claudio Vandelli (1961), ciclista olimpico
Maurizio Vandelli (1964), ciclista e ciclocrossista

Altro 
 Via Vandelli, strada storica settecentesca tra le città di Modena e Massa attraverso l'Appennino tosco-emiliano.
 Ferrata Vandelli, via ferrata alpinistica del CAI sulle Dolomiti.
 Rifugio Vandelli, rifugio alpinistico del CAI al Sorapiss.
 Saxifraga Vandelli, pianta della famiglia Saxifragaceae, endemica delle Alpi Orobie.
Osteoglossum Vandelli, pesce osseo appartenente alla famiglia Osteoglossidae.